Зелінка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Зелінка Назарій Володимирович — український громадський діяч.
 Зелінка Степан Васильович — український вчений-ботанік, педагог. Відзнака «Відмінник охорони здоров'я».